Alagāpuram är en ort i Indien.   Den ligger i distriktet Villupuram och delstaten Tamil Nadu, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden New Delhi. Alagāpuram ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alagāpuram är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Alagāpuram. Runt Alagāpuram är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kallakkurichchi,  km söder om Alagāpuram. Omgivningarna runt Alagāpuram är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tamil Nadu